Милост може бити:

 Милосрђе
 Милост (ТВ серија)

Види још 
 Божја милост